Нуево Параисо има више значења:

 Нуево Параисо (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нуево Параисо (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нуево Параисо (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Параисо (Франсиско Леон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Параисо (Мазапа де Мадеро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Параисо (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Параисо (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Параисо, Лагуна Окотал (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Параисо (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Параисо (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Параисо (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Параисо (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Параисо (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Параисо (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Параисо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Параисо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Параисо (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Параисо (Маркес де Комиљас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Параисо (Куалак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Нуево Параисо (Ангамакутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нуево Параисо (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Нуево Параисо (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нуево Параисо (Аматитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуево Параисо (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуево Параисо (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуево Параисо (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику